Achten steht für:

 Achten, deutscher Name von Ochtiná, Gemeinde in der Slowakei

Achten ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Achten (* 1978), deutsch-argentinischer Fechter, siehe Alexander Weber (Fechter)
 Caroline Fischer-Achten (1806–1896), österreichische Sängerin (Sopran)
 Christophe Achten (* 1978), belgischer Volleyballtrainer
 Dominik von Achten (* 1965), deutscher Manager und Jurist
 Fridolin Achten (* 1992 oder 1993), deutscher Musiker und Fernsehmoderator
 Govert van Achten († 1616/1618), deutscher Maler
 Joseph Achten (1822–1867), österreichischer Maler
 Marten van Achten († nach 1610), deutscher Maler
 Nicolas Achten (* 1985), belgischer Dirigent und Musiker
 Peter Achten (1939–2022), Schweizer Journalist
 Udo Achten (* 1943–2021), deutscher Gewerkschafter und Herausgeber von Büchern zur Arbeiterbewegung
 Willi Achten (* 1958), deutscher Schriftsteller